Модин — фамилия и топоним:

Носители фамилии  
 Модин, Борис Фёдорович (1920—1943) — Герой Советского Союза.
 Модин, Йеспер (род. 1988) — шведский лыжник.
 Модин, Фредрик (род. 1974) — шведский хоккеист.
 Модин, Эммануил Натанович (1905—1984) — организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Модин, Юрий Иванович — деятель советских спецслужб.

Топонимы 
 Модин (город Израиль) — город Модин упоминается в Ветхом завете
 Модин — посёлок в Озинском районе Саратовской области.
 Модин — населённый пункт в Мьянме на мысе Модин.
 Модин — мыс в Мьянме.